Bad Image — четвёртый студийный альбом группы Kingdom Come, выпущенный в 1993 году.

Треклист 
LP WEA 4509-93148-1

Участники записи 
Kingdom Come
 Ленни Вольф (Lenny Wolf) — вокал, бас-гитара, гитара, продюсирование
 Билли Лизеганг (Billy Liesegang) — гитара
 Хайко Радке-Сито (Heiko Radke-Sieb) — ведущая гитара
 Кай Фрике (Kai Fricke) — ударные

Производственный персонал
 Джо Уайлдхэк (Joe Wildhack) — инженер в Château du Pope
 Майкл Тайбес (Michael Tibes) — инженер в Château du Pope
 Пол Маккенна (Paul McKenna) — инженер в Kiva-West Studio
 Брайан Соуси (Brian Soucy) — помощник инженера

Примечания

Ссылки 
 Anderson, Jason. Kingdom Come — Bad Image на allmusic.com
 Kingdom Come — Bad Image на сайте Kingdom Come

Альбомы Kingdom Come